The Eagle has landed è la frase pronunciata da Neil Armstrong per annunciare l'allunaggio del modulo Eagle dell'Apollo 11 il 20 luglio 1969.

The Eagle Has Landed può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 La notte dell'aquila (The Eagle Has Landed) – film del 1976 diretto da John Sturges, tratto dall'omonimo romanzo

Letteratura 
 La notte dell'aquila (The Eagle Has Landed) – romanzo di Jack Higgins del 1975

Musica 
 The Eagle Has Landed – album dei Saxon del 1982
 The Eagle Has Landed Part II – album dei Saxon del 1996
 The Eagle Has Landed III – album dei Saxon del 2006